Purpose — álbum de Justin Bieber.
 Purpose — álbum de Taeyeon.
 Purpose —  marca.